

События 

 17 января — бас-гитарист Джейсон Ньюстед покидает группу Metallica после 14 лет совместной работы.
 20 апреля — Океан Эльзы из квартета превратился в квинтет — сессионный клавишник Дмитрий Шуров стал пятым официальным членом группы.
 9 сентября - на премии MTV Video Music Awards дуэт «Тату» получил интернациональную награду за лучший клип по мнению MTV Россия.
 15 сентября — в московском ДК им. Горбунова состоялось первое выступление группы Coil в России.
 Образована группа Woven Hand во главе с Дэвидом Юджином Эдвардсом
 Записана рок-опера Тобиаса Саммета Avantasia.
 Начинает сольную карьеру Кэти Перри.
 Стартует новый открытый международный конкурс «Янтарная звезда».
 Ванесса Вай-Ти покидает группу Mindless Self Indulgence и к группе присоединяется новая бас-гитаристка - Лин-З

Концерты

Майкл Джексон
 7 и 10 сентября - 2 концерта в Нью-Йорке в честь 30-летия сольной карьеры певца.
 21 октября - Майкл Джексон выступил вместе с другими звёздами на концерте United We Stand в Вашингтоне. Концерт был посвящён терактам 11 сентября в Нью-Йорке.

Продажи 
Самые продавамые синглы 2001 года в мире (по данным MediaTraffic)

 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «No Angel» (Дайдо)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Clint Eastwood» (Gorillaz)
 Самый продаваемый альбом в США — «Hybrid Theory» группы Linkin Park
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Hanging By a Moment» (Lifehouse), второе место — «Fallin'» (Алишия Кис), третье место — «All for You» (Джанет Джексон)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — звуковая дорожка к фильму «О, где же ты, брат?»
 «Грэмми» за запись года — U2 за «Walk On»
 «Грэмми» за песню года — Алишия Кис за «Fallin'»
 «Грэмми» за лучший альбом современного джаза — Маркус Миллер за «М²»
 MTV Europe Music Awards Лучшая группа — Limp Bizkit за альбом «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Don’t Stop Movin'» (S Club 7), альбом — «No Angel» (Дайдо)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Aerosmith (Джоуи Крамер, Джо Перри, Стивен Тайлер, Брэд Уитфорд и Том Хэмилтон)
 The Flamingos (, , Джейк Кэри, Зик Кэри, Солли Макэлрой, Нейт Нельсон, Пол Уилсон и )
 Queen (Джон Дикон, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор)
 Steely Dan ( и Дональд Фейген)
 Соломон Бёрк
 Ричи Валенс
 Майкл Джексон
 Пол Саймон
Неисполнители:
 Крис Блэквелл
Аккомпанирующие музыканты:
 Джеймс Бёртон
 Джонни Джонсон

Зал славы авторов песен 
 Эрик Клэптон
 Вилли Нельсон
 Долли Партон
 
 Дайан Уоррен
Награда Джонни Мерсера:
 Билли Джоэл
Награда Эйба Олмена издателю:
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Глория и 
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Дайон Уорвик
Награда покровителю искусств:
 
Награда за выдающуюся песню:

Зал славы кантри 
  (Рэбон Делмор и Элтон Делмор)
 The Everly Brothers (Дон Эверли и Фил Эверли)
  ( и )
 The Jordanaires (, Гордон Стокер,  и Хойт Хоукинс)
 The Louvin Brothers ( и )
 
 Дон Гибсон
 Уэйлон Дженнингс
 
 
 Уэбб Пирс
 Сэм Филлипс

Рейтинги 
 Самые известные российские исполнители (2001)

Группы

Новые 
 См. также: Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году

 Ю-Питер (июнь)
 Город 312 (14 октября)
 Luna Aeterna (лето)
 Absenth (ноябрь)
 Ольви (3 ноября)
 Everlost
 Amatory (1 апреля)
 Oaksenham
 Tokio Hotel
 The Mars Volta
 Адриан и Александр
 Smash!!
 Высокое Напряжение
 7Б (8 марта)
 Audioslave
 Inexist (лето)
 My Chemical Romance
 Plastika
 Шумы России
 Timeless Miracle
 Inactive Messiah
 Fall Out Boy

Распавшиеся 
 Savage Garden (1994—2001)
 Ultramagnetic MCs (1984—2001)

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 2001 года.

Январь 
 J.Lo (Дженнифер Лопес, CD, Epic Records, 16 января)
The Modern Age (The Strokes, CD, Rough Trade Records, 29 января)

Февраль 
 Everyday (Dave Matthews Band, 27 февраля)

Март 
 B.P. Empire (Infected Mushroom, LP, BNE, 1 марта)
 Just Push Play (Aerosmith, 6 марта)
 Back to the Blues (Гэри Мур, 12 марта)
 Discovery (Daft Punk, Virgin Records, 13 марта)
 Puritanical Euphoric Misanthropia (Dimmu Borgir, 20 марта)
 Unleashed Memories (Lacuna Coil, 20 марта)
 25 кадр (Сплин, 25 марта)
 Awakening the World (Lost Horizon, 25 марта)
 Египтянин (Пикник, 26 марта)
 Set It Off (Thousand Foot Krutch, 27 марта)
 Arcana (Edenbridge, 29 марта)

Апрель 

 Crown Royal (Run-D.M.C., 3 апреля)

 The 4th Level (Down Low, 2 апреля)
 Mutter (Rammstein, 2 апреля)
 Химера (Ария, 12 апреля)
Модель (Океан Ельзи, 20 апреля)
Время не ждёт (Чайф, 20 апреля)

Май 

 Wingspan: Hits and History (Paul McCartney, 7 мая)

 All Killer No Filler (Sum 41, 8 мая)
 Sexual Healing (E-Rotic, 9 мая)
 Reveal (R.E.M., 14 мая)
 Acoustica (Scorpions, 14 мая)
 Exciter (Depeche Mode, 14 мая)

 The World Needs a Hero (Megadeth, 15 мая)
 Lateralus (Tool, 15 мая)
 200 по встречной (Тату, Universal Music, 21 мая)
 Зрение (Линда, BMG Russia, 24 мая)
 Маникюры (Мантана, Союз, 26 мая)
 Decipher (After Forever, 27 мая)
 10,000Hz Legend (Air, 28 мая)

Июнь 
 Amnesiac (Radiohead, 4 июня)
 Sinner (Drowning Pool, LP, 5 июня)
 Легко и даже изящно (Юта, JRC, 7 июня)
 Уличный боец (Децл, Media Star, 7 июня)
Sounding The Seventh Trumpet (Avenged Sevenfold, 10 июня)
We Bring The Noise! (Scooter, Sheffield Tunes, 11 июня)
 Take off Your Pants and Jacket (Blink-182, LP, 12 июня)
Under the Influence (Warrant, CD, Down Boys Records, 12 июня)
 Bitter Suites to Succubi (Cradle of Filth, LP, AbraCadaver, 18 июня)
 Outrospective (Faithless, Cheeky Records/BMG, 18 июня)
 Over the Hills and Far Away (Nightwish, 25 июня)

Июль 
 Demolition (Judas Priest, CD, Steamhammer, 16 июля)
 Origin of Symmetry (Muse, LP, Mushroom, 17 июля)
Is This It (The Strokes, CD, RCA Records, 30 июля)

Август 
 Odonata (Amethystium, 14 августа)
 Adema (Adema, 21 августа)
 Darkness and Hope (Moonspell, LP, Century Media, 22 августа)
 Deep Shadows and Brilliant Highlights (HIM, 27 августа)
 Iowa (Slipknot, 28 августа)
 Come Clean (Puddle of Mudd, 28 августа)

Сентябрь 

Melody A.M. (Röyksopp, 3 сентября)

 A Funk Odyssey (Jamiroquai, LP, 3 сентября)
 Total: 1 (Total, 4 сентября)
 Toxicity (System of a Down, 4 сентября)
 Magnification (Yes, 10 сентября)
 Satellite (P.O.D., 11 сентября)
 God Hates Us All (Slayer, 11 сентября)
 Love and Theft (Боб Дилан, 11 сентября)
 Mandrake (Edguy, 24 сентября)
 Secret of the Runes (Therion, 24 сентября)
 Попытка № 5 (ВИА Гра, 27 сентября)

Октябрь 

 Beautiful Garbage (Garbage, 1 октября)

 Герой поколения бархат (Психея, 6 октября)

 Down to Earth (Оззи Осборн, 16 октября)
 Drukqs (Aphex Twin, 22 октября)
Wake Up and Smell the Coffee (The Cranberries, 22 октября)
 Katy Hudson (Кэти Перри, 23 октября)
 Into (The Rasmus, 29 октября)
 Invincible (Michael Jackson, 30 октября)
Escape (Энрике Иглесиас, 30 октября)
 Britney (Бритни Спирс, 31 октября)

Ноябрь 
 Yeraz (Гор Мхитарян, 1 ноября)
 Echoes (Pink Floyd, сборник, LP, EMI, 5 ноября)
 Britney (Бритни Спирс, 6 ноября)
Речной трамвайчик (Алла Пугачёва, 7 ноября)
 Driving Rain (Paul McCartney, 12 ноября)
 World Of Our Own (Westlife, 12 ноября)
 Как в старой сказке (Король и Шут, 12 ноября)
 Rain of a Thousand Flames (Rhapsody, 13 ноября)
 The Sinister Urge (Rob Zombie, 13 ноября)
 Animosity (Sevendust, 13 ноября)
 Перепишу любовь (Жасмин, 22 ноября)
 Heavy Left-Handed and Candid (Cradle of Filth, 25 ноября)
 Sex Generation (E-Rotic, 26 ноября)
 Ударная любовь (Ю-Питер)

Декабрь 

 Чтобы солнце грело (Вирус!, 3 декабря)
Мяу кисс ми (Би-2, 3 декабря)

 New Old Songs (Limp Bizkit, 4 декабря)
 XX (Mushroomhead, 4 декабря)
Теряя тень (Танцы Минус, 10 декабря)
 Rock Steady (No Doubt, 11 декабря)
 Там, де ти є... (Ани Лорак, 18 декабря)
Жизнь и Свобода (Многоточие, 25 декабря)
 Том 2; Возрождение (Da B.O.M.B.)

Неизвестные даты 
 All Mack to Mine (Moloko, сборник, LP)
 The Best (Вирус!)
 Bloody Lunatic Asylum (Theatres des Vampires)
 Contact! (Eiffel 65)
 In frostigen Tälern (Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus)
 From Serengethi To Taklamakan (Alquilbencil, LP)
 Jaktens Tid (Finntroll)
 MeGaMiX (Вирус!)
 Suender ohne Zuegel (In Extremo, LP)
 Vuoden synkin juhla (Viikate)
 You Had It Coming (Джефф Бек, LP)
 Августин (Валерий Леонтьев)
Молодые ветра (7Б)
 Затурбись (Турбомода)
 Звёздный падл (Вячеслав Бутусов и музыканты группы «Кино»)
 Золотая коллекция 1987—2001 (Алексей Глызин)
Максисингл № 3. Ein Zwei Drei Waltz (Агата Кристи)
 От рассвета до заката, или Sex по-русски-2 (Владимир Асмолов)
 Против ветра (Анатолий Полотно)
Саундтреки (До свидания, невинность!) (Конец фильма)
Босиком на Луне (Ва-Банкъ)
Скатертью дорога (Монгол Шуудан)
 Сердце (Flëur)
Рок (НАИВ)
 Тихие игры (Вячеслав Бутусов)
 Чёрный ворон (Владимир Асмолов)
 Красавица — не красавица (Натали)
 Живи, страна! (Маша Распутина)

Родились

Январь 
 1 января — Винтер — южнокорейская певица, участница группы Aespa
 4 января — Маэль — французская певица
 19 января — Andro — украинский рэп-исполнитель
 25 января — Микела Паче — мальтийская певица

Февраль 
 2 февраля — Мариа Макино — японская певица, участница группы Morning Musume
 8 февраля — Jxdn — американский певец, автор песен и тиктокер
 22 февраля — Рэйна Ёкояма — японская певица, участница группы Morning Musume

Март 
 6 марта — Жавия Уорд ― американская певица и автор песен
 9 марта — Чон Соми — южнокорейская певица, автор песен и рэпер голландско-канадского происхождения, участница группы I.O.I
 12 марта — Алёна Швец — российская певица, автор песен и музыкант
 31 марта — София Тарасова — украинская певица, вокалистка группы «ВИА Гра»

Апрель 
 1 апреля — Даниэль Лозакович — шведский скрипач
 10 апреля — Ноа Кирел — израильская певица, телеведущая, модель, танцовщица и актриса
 17 апреля — Син Рюджин — южнокорейская певица, рэпер и танцовщица, участница группы Itzy
 24 апреля — Соломия Лукьянец — украинская певица
 28 апреля — Мария Паррадо — испанская певица
 30 апреля — Lil Tjay — американский рэпер, певец и автор песен

Май 
 3 мая — Рэйчел Зеглер — американская актриса и певица

Июнь 
 5 июня — Чхэрён — южнокорейская певица, участница группы Itzy
 15 июня — Софья Лапшакова — российская певица и ведущая
 19 июня — Полина Сенатулова — российская скрипачка
 25 июня — Юрина Хиратэ — японская певица, участница группы Keyakizaka46

Июль 
 10 июля — Изабела Монер — американская актриса и певица
 26 июля — Канита — северомакедонская певица
 28 июля — Фогель — российский певец и автор песен
 29 июля — Нова Миллер — шведская певица, танцовщица, актриса и автор песен

Август 
 3 августа — Анна Тринчер — украинская певица и актриса
 12 августа — Дикси Д’Амелио — американская интернет-знаменитость и певица
 16 августа — Алеся Лазарева (ум. ) — российская балерина
 18 августа — Алмаханым — азербайджанская певица

Сентябрь 
 8 сентября — Ленни-Ким — канадский певец и актёр
 24 сентября — Жюлия — французская певица

Октябрь 
 3 октября — SoFaygo — американский рэпер и певец
 19 октября — SpotemGottem — американский рэпер и автор песен
 21 октября — Александр Малофеев — российский пианист
 24 октября — Адель Кастийон — французская певица, актриса и видеоблогер
 30 октября — Белла Пейдж — австралийская певица

Ноябрь 
 11 ноября — Валя Карнавал — российская певица и видеоблогер
 22 ноября — Чжун Чэньлэ — китайский певец, автор песен и актер, участник группы NCT

Декабрь 
 6 декабря — Даня Милохин — российский рэп-исполнитель и видеоблогер
 18 декабря — Билли Айлиш — американская певица и автор песен
 30 декабря — Nardo Wick — американский рэпер

Без точной даты 
 Равиль Ислямов — российский скрипач

Скончались

Январь 
 4 января — Лес Браун (88) — американский джазовый музыкант и бэнд-лидер
 6 января — Виктор Шнейдер (29) — российский поэт, бард, прозаик и переводчик
 9 января — Иоганнес Петшуль (99) — немецкий музыкальный издатель
 11 января
 Ханс Гюнтер Моммер (75) — немецкий дирижёр и композитор
 Клод Палиска (79) — американский музыковед хорватского происхождения
 Ярема Стемповский (75) — польский актёр и певец
 12 января
 Луис Бонфа (78) — бразильский гитарист и композитор
 Кира Вейн (84) — британская оперная певица (сопрано) российского происхождения
 13 января — Женя Николаева (97) — немецкая танцовщица и актриса русского прохождения
 16 января — Николай Будник (47) — советский и украинский кобзарь, бандурист и мастер народных музыкальных инструментов
 19 января — Герман Исупов (65) — советский и украинский артист балета и балетмейстер
 20 января — Беверли Пек Джонсон (96) — американская пианистка и музыкальный педагог
 23 января
 Джек Макдафф (74) — американский джазовый органист
 Фарит Юсупов (75) — советский и российский артист балета и балетный педагог
 24 января — Илзе Граубиня (59) — советская и латвийская пианистка и музыкальный педагог
 26 января — Кшиштоф Мария Сенявский (49) — польский поэт, переводчик, писатель и автор текстов песен
 27 января — Андре Прево (66) — канадский композитор и музыкальный педагог
 29 января — Пьер Рош (81) — французский и канадский пианист и композитор
 30 января — Эдмунд Феттинг (73) — польский актёр и певец

Февраль 
 4 февраля
 Николь Анрио (75) — французская пианистка
 Раймо Кангро (51) — советский и эстонский композитор и музыкальный педагог
 Янис Ксенакис (78) — французский композитор и архитектор греческого происхождения
 5 февраля — Инна Зубковская (77) — советская и российская балерина и балетный педагог
 7 февраля — Дейл Эванс (88) — американская актриса, певица и автор песен
 8 февраля — Муборакшо Мирзошоев (39) — советский и таджикский певец и музыкант
 16 февраля — Хелен Вита (72) — швейцарская певица и актриса
 17 февраля — Валерий Кастельский (59) — советский и российский пианист
 18 февраля — Георги Минчев (57) — болгарский певец, музыкант, композитор и телеведущий
 19 февраля — Шарль Трене (87) — французский певец и автор песен
 22 февраля — Джон Фэи (61) — американский гитарист
 25 февраля
 Гюнтер Вайсенборн (89) — немецкий пианист и дирижёр
 Норбер Гланцберг (90) — французский композитор
 Сигурд Рашер (93) — немецкий и американский саксофонист и музыкальный педагог
 26 февраля — Клавдия Морейнис (89) — советская и российская тромбонистка
 28 февраля — Владимир Машков (94) — советский и российский звонарь

Март 
 1 марта — Александр Козлов (39) — советский и российский музыкант и композитор, сооснователь и клавишник группы «Агата Кристи»
 3 марта — Богдан Сапелюк (58) — советский и украинский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 4 марта — Гленн Хьюз (50) — американский певец и танцор, вокалист группы Village People
 5 марта — Хусейн Мухтаров (62) — советский и киргизский оперный певец (бас)
 7 марта — Михаил Златопольский (66) — советский и российский певец и актёр
 8 марта
 Нинет де Валуа (102) — британская артистка балета, хореограф и балетный педагог ирландского происхождения
 Фрэнсес Марр Адаскин (100) — канадская пианистка
 15 марта — Энн Сотерн (92) — американская актриса и певица
 16 марта — Мария фон Ташнади (89) — венгерская певица и актриса
 18 марта — Джон Филлипс (65) — американский певец и композитор, лидер группы The Mamas & the Papas
 22 марта — Тоби Винг (85) — американская певица и актриса
 24 марта
 Борис Берлин (93) — канадский музыкальный педагог российского происхождения
 Биргит Окессон (93) — шведская танцовщица и хореограф
 26 марта — Лазар Силики (76 или 77) — албанский поэт, сценарист и либреттист
 28 марта — Властимир Николовски (75) — македонский композитор и музыкальный педагог
 29 марта — Джон Льюис (80) — американский джазовый пианист и композитор, музыкальный руководитель группы Modern Jazz Quartet
 30 марта — Пётр Козинский (73) — советский и российский композитор и музыкальный педагог

Апрель 
 1 апреля — Александр Обрадович (73) — югославский и сербский композитор и музыкальный педагог
 3 апреля
 Бутч Мур (63) — ирландский певец
  (63) — американский музыкант, гитарист группы The Blue Caps
 6 апреля
 Фридель фон Вангенхайм (61) — немецкий актёр, драматург и поэт-песенник
 Евгений Малинин (70) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 8 апреля — Марк Решетин (70) — советский оперный певец (бас)
 9 апреля
 Митчелл Стерн (45) — американский скрипач и альтист
 Альберто Эреде (92) — итальянский дирижёр
 15 апреля — Джоуи Рамон (49) — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы Ramones
 20 апреля
 Ярослав Зих (89) — чехословацкий и чешский композитор и музыковед
 Мария Карнилова (80) — американская актриса и танцовщица
 Джузеппе Синополи (54) — итальянский дирижёр и композитор
 21 апреля — Улла Поульсен (95) — датская балерина и актриса
 29 апреля — Рита Хантер (67) — британская оперная певица (драматическое сопрано)

Май 
 1 мая — Ольга Бардина (68) — советская и российская оперная и камерная певица (лирико-драматическое сопрано)
 2 мая — Йоско Йосифов (90) — болгарский композитор и дирижёр
 4 мая — Геннадий Корепанов-Камский (71) — советский и российский композитор, певец и музыкальный педагог
 6 мая — Толибжон Бадинов (65) — советский и узбекский актёр и певец
 10 мая — Иван Гревцов (60) — советский и украинский певец
 12 мая — Перри Комо (88) — американский певец и актёр
 19 мая
 Ханс Майер (94) — немецкий литературовед, литературный и музыкальный критик
 Галина Рождественская (75) — советский и российский дирижёр, хормейстер и музыкальный педагог
 20 мая — Ренато Карозоне (81) — итальянский певец, пианист, композитор и дирижёр
 24 мая — Владимир Резицкий (55) — советский и российский джазовый саксофонист, флейтист, композитор и бэнд-лидер
 27 мая — Александр Токмаков (51) — советский и российский композитор, поэт и музыкант
 28 мая
 Харальд Андерсен (82) — финский хоровой дирижёр и композитор
 Франсис Бебей (71) — камерунский скульптор, музыкант, певец и писатель
 Тони Эштон (55) — британский композитор, клавишник и певец
 30 мая
 Этьен Бодо (98) — французский гобоист
 Николай Корндорф (54) — советский и российский композитор

Июнь 
 3 июня
 Валерий Васильев (73) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 Барият Солтан Мурадова (87) — советская и российская актриса и певица
 4 июня — Джон Хартфорд (63) — американский певец, музыкант и автор песен
 7 июня — Леон Поммерс (86) — американский пианист российского происхождения
 8 июня — Даурен Абиров (77) — советский и казахский артист балета и балетмейстер
 9 июня — Дэвид Шейнфелд (94) — американский скрипач и композитор
 13 июня — Зигфрид Науман (81) — шведский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 14 июня — Мати Куулберг (53) — советский и эстонский скрипач, композитор и музыкальный педагог
 15 июня — Юлюс Юзелюнас (85) — советский и литовский композитор и музыкальный педагог
 16 июня — Павел Андрейченко (70) — советский и молдавский танцор и актёр
 20 июня — Эрнест Бур (88) — французский дирижёр
 21 июня
 Франсуа Лезюр (78) — французский музыковед
 К. В. Махадеван (83) — индийский кинокомпозитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер
 Суад Хосни (58) — египетская актриса, певица и танцовщица
 Джон Ли Хукер (83) — американский певец, гитарист и автор песен
 26 июня — Джина Чинья (101) — французская и итальянская оперная певица (драматическое сопрано)
 30 июня — Чет Аткинс (77) — американский гитарист, музыкальный продюсер и звукорежиссёр

Июль 
 1 июля — Галина Черны-Стефаньска (78) — польская пианистка
 8 июля
 Геннадий Заволокин (53) — советский и российский композитор, баянист и гармонист, основатель и ведущий телепередачи «Играй, гармонь любимая!»
 Лариса Сахьянова (71) — советская и российская балерина и балетный педагог
 11 июля
 Херман Брод (54) — нидерландский певец, пианист и поэт
 Адольф Дрезен (66) — немецкий театральный и оперный режиссёр
 16 июля — E-Moneybags (31) — американский рэпер
 18 июля — Мими Фаринья (56) — американская певица и автор песен
 20 июля — Милт Гейблер (90) — американский музыкальный продюсер
 27 июля —  (49) — американский музыкант, басист группы Lynyrd Skynyrd
 31 июля — Денеш Коромзаи (88) — венгерский и американский альтист и музыкальный педагог

Август 
 3 августа
 Ларс Юхан Верле (75) — шведский композитор
 Жанна Лорио (73) — французский музыкант, исполнительница на волнах Мартено
 Стефан Рахонь (95) — польский дирижёр и композитор
 6 августа — Ларри Адлер (87) — американский джазовый исполнитель на губной гармонике
 10 августа
 Энвер Бакиров (81) — советский и российский композитор
 Янош Мароти (75) — венгерский музыковед и музыкальный критик
 14 августа — Николай Орлов (86) — американский артист балета, балетмейстер и балетный педагог российского происхождения
 17 августа — Эмиль Горовец (78) — советский, израильский и американский певец и композитор
 19 августа
 Сильвия Миллекам (45) — нидерландская актриса, комедиантка, певица и телеведущая
 Бетти Эверетт (61) — американская певица
 21 августа — Вели Ахмедов (83) — советский и туркменский композитор и музыкальный педагог
 24 августа — Роман Матсов (84) — советский и эстонский дирижёр и музыкальный педагог
 25 августа
 Алия (22) — американская певица, актриса и модель
 Филипп Леотар (60) — французский актёр и певец
 27 августа — Карл Ульрих Шнабель (92) — немецкий и американский пианист и музыкальный педагог
 30 августа — Мара Себрионски Двонх (86 или 87) — американская скрипачка
 31 августа — Клавдия Геутваль (71) — советская и российская чукотская сказительница, песенница и поэтесса

Сентябрь 
 1 сентября — Иосиф Вайнштейн (82) — советский и канадский джазовый трубач, дирижёр и аранжировщик
 2 сентября — Анатолий Васильковский (76) — советский и российский баянист и композитор
 6 сентября — Прасковья Ботезат (78) — советская и молдавская оперная певица (лирическое сопрано) и музыкальный педагог
 7 сентября
 Игорь Букетов (86) — американский дирижёр
 Барно Исхакова (74) — советская и израильская певица и музыкальный педагог
 11 сентября — Каролин Беуг (48) — американский кинорежиссёр, музыкальный продюсер и писательница
 14 сентября
 Стелиос Казандзидис (70) — греческий певец
 Виктор Розанов (74) — советский, украинский и немецкий оперный певец (лирический тенор)
 22 сентября
 Фикрет Кызылок (54) — турецкий певец, гитарист и автор песен
 Айзек Стерн (81) — американский скрипач еврейского происхождения
 Хильда Хольгер (95) — австрийская танцовщица и хореограф
 23 сентября — Генрик Томашевский (81) — польский танцор, хореограф, театральный режиссёр и педагог
 25 сентября — Самар Дас (75) — бангладешский композитор и музыкант
 27 сентября — Борис Толочков (72) — советский и российский хормейстер и композитор
 29 сентября — Гельмут Ролоф (88) — немецкий пианист и музыкальный педагог

Октябрь 
 1 октября — Мамед Кулиев (65) — советский и азербайджанский композитор и музыкальный педагог
 5 октября
 Юргис Карнавичюс (89) — советский и литовский пианист и музыкальный педагог
 Золтан Секей (97) — венгерский и канадский скрипач
 9 октября
 Герберт Росс (74) — американский кинорежиссёр и хореограф
 Ванчо Чавдарски (71) — югославский и македонский дирижёр
 Карл Эльбергер (89) — австрийский фаготист и музыкальный педагог
 10 октября — Луис Антонио Гарсиа Наварро (60) — испанский дирижёр
 12 октября — Витольд Шалёнек (74) — польский композитор и музыкальный педагог
 15 октября — Жан Лоран (92) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог
 17 октября — Мишлин Остермейер (78) — французская легкоатлетка и пианистка
 26 октября
 Герхард Вольгемут (81) — немецкий композитор и музыковед
 Алоис Форер (92) — австрийский органист и музыкальный педагог
 Ласло Халас (96) — американский дирижёр венгерского происхождения
 28 октября
 Любомир Сагаев (84) — болгарский музыковед и музыкальный критик
 Герард Хенгевелд (90) — нидерландский пианист, композитор и музыкальный педагог
 30 октября — Ёрицунэ Мацудайра (94) — японский композитор

Ноябрь 
 4 ноября — Борис Манжора (80) — советский и российский тромбонист, музыковед и музыкальный педагог
 12 ноября
 Константин Басков (72) — советский и российский оперный певец (тенор)
 Хачатур Нерсисян (77) — советский и армянский каманчист и композитор
 Елена Черкасская (64) — советская и российская балерина и хореограф
 13 ноября
 Рафаэл Зоммер (64) — израильский и британский виолончелист и музыкальный педагог
 Мариус Флотхёйс (87) — нидерландский композитор и музыковед
 17 ноября — Михаэль Кароли (53) — немецкий музыкант и композитор, основатель, гитарист и скрипач группы Can
 20 ноября — Франко Гулли (75) — итальянский скрипач
 24 ноября — Мелани Торнтон (34) — американская и немецкая певица, вокалистка группы La Bouche
 26 ноября — Грета фон Цириц (102) — немецкая пианистка и композитор австрийского происхождения
 29 ноября — Джордж Харрисон (58) — британский рок-музыкант, певец и композитор, гитарист группы The Beatles
 30 ноября — Антон Григорьев (75) — советский оперный певец (лирический тенор) и музыкальный педагог

Декабрь 
 3 декабря
 Гарри Винтер (87) — австрийский певец
 Виктор Федотов (68) ― советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 8 декабря — Андре Юррес (89) — нидерландский пианист, музыкальный педагог и музыкальный деятель
 10 декабря — Хайнц Рёгнер (72) — немецкий дирижёр
 11 декабря
 Аким Джемилев (83) — советский и украинский балетмейстер, танцор и хореограф
 Лев Сивухин (66) — советский и российский хоровой дирижёр
 13 декабря — Чак Шульдинер (34) — американский рок-музыкант и автор песен, основатель, гитарист и вокалист группы Death
 15 декабря — Руфус Томас (84) — американский певец и диск-жокей
 16 декабря — Тереза Рампацци (87) — итальянская пианистка, композитор и музыкальный педагог
 17 декабря — Марта Мёдль (89) — немецкая оперная певица (меццо-сопрано, сопрано)
 18 декабря
 Жильбер Беко (74) — французский певец, композитор и пианист
 Марсель Мюль (100) — французский саксофонист
 21 декабря — Ольга Заботкина (65) — советская и российская балерина и актриса
 22 декабря — Гжегож Цеховский (44) — польский композитор, музыкант и певец, основатель и лидер группы Republika
 23 декабря — Леонидс Вигнерс (95) — советский и латвийский дирижёр и композитор
 26 декабря — Людмила Гинзбург (85) — советская и украинская пианистка и музыкальный педагог
 29 декабря
 Флориан Фрике (57) — немецкий музыкант и композитор, основатель и клавишник группы Popol Vuh
 Кассия Эллер (39) — бразильская певица и гитаристка
 30 декабря — Анатолий Лихатов (70) — советский и российский гитарист и педагог
 31 декабря
 Эллиот Вайсгарбер (82) — американский и канадский композитор и кларнетист
 Хисбулла Зубайдуллин (72) — советский и российский танцор и балетмейстер
 Луиджи Сесса (74) — итальянский органист и дирижёр
 без точной даты — Виктор Барсов (73) — советский и российский пианист и дирижёр

Без точной даты 
 Леонид Джурмий (59 или 60) — советский и украинский кларнетист и дирижёр
 Роза Ромм (84 или 85) — советский и российский композитор
 Владимир Рыжиков (?) — советский и российский музыкальный редактор
 Игорь Худолей (60 или 61) — советский и российский композитор, пианист и музыкальный педагог
 Сада Шухари (92 или 93) — американская скрипачка

См. также

Примечания